Gerritz ist der Familienname folgender Personen:

 Dirck Gerritz Pomp (1544–1608), niederländischer Seefahrer
 Eugen Gerritz (* 1935), deutscher Politiker (SPD), MdL